Le terme Officier de sécurité peut désigner :
 un garde du corps ;
 un professionnel chargé d'assurer la sécurité d'informations ou de documents secrets, ainsi le Grand chambellan de France était le gardien du sceau secret du Roi de France.

Références 

Métier des services
Sécurité